Swords and Serpents peut faire référence à :
 Swords & Serpents, un jeu vidéo publié en 1982 par Imagic sur Intellivision ;
 Swords and Serpents, un jeu vidéo publié en 1990 par Acclaim Entertainment sur Nintendo Entertainment System.